Who nebo WHO může označovat:
 who, anglicky kdo
 The Who, britská hudební skupina
 Who (album), album skupiny The Who
 who (Unix), příkaz používaný na Unixech pro zjištění seznamu přihlášených uživatelů  
 WHO, Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)